Macrothele taiwanensis est une espèce d'araignées mygalomorphes de la famille des Macrothelidae.

Distribution 
Cette espèce est endémique de Taïwan.

Description 
Le mâle mesure  et la femelle .

Étymologie 
Son nom d'espèce, composé de taiwan et du suffixe latin , « qui vit dans, qui habite », lui a été donné en référence au lieu de sa découverte.

Publication originale 
 Shimojana & Haupt, 1998 : Taxonomy and natural history of the funnel-web spider genus Macrothele (Araneae: Hexathelidae: Macrothelinae) in the Ryukyu Islands (Japan) and Taiwan. Species Diversity, , ,  (texte intégral).

Liens externes

Notes et références 

Macrothelidae
Espèce d'araignées (nom scientifique)
Faune endémique de Taïwan